Böllen, een plaats in Duitsland
 De Bollen, een zandplaat

Zie ook
Bol (doorverwijspagina)
Bollenteelt